Дми́трий Бори́сович Ше́лов (1 марта 1919, Москва, Московская губерния, РСФСР — 19 ноября 1993, Москва, Московская область, Россия) — советский и российский учёный-историк, археолог и нумизмат, доктор исторических наук, профессор.

Биография 
В 1941 году окончил МИФЛИ, обучался под руководством Б. Н. Гракова. В 1944 поступил в аспирантуру МГПИ им. В. П. Потемкина, затем перешёл в аспирантуру Института истории материальной культуры (ИИМК), защитив кандидатскую диссертацию на тему «Монетное дело Боспора VI—IV вв. до н. э.». После аспирантуры работал в ИИМК, в 1953—1956 годах — учёный секретарь, в 1956—1968 годах — заместитель директора, в 1975—1988 годах — заведующий отделом полевых исследований. Преподавал в МГУ.

В 1965 году защитил докторскую диссертацию на тему «Танаис и Нижний Дон».

Умер 19 ноября 1993 года, похоронен на Востряковском кладбище.

Сын Сергей (род. 1946) — лингвист.

Научная деятельность 
Инициатор и редактор 1-15 томов издания «Нумизматика и эпиграфика». Создатель Нижнедонской археологической экспедиции 1955 года, основные раскопки проведшей в Танаисе (один из основателей местного музея-заповедника). Автор ряда важных работ по античной нумизматике, археологии, эпиграфике Северного Причерноморья, взаимодействиям греков с рядом местных племён: скифами, меотами, сарматами. Создатель научной школы в античной нумизматике и археологии Сев. Причерноморья.

Некоторые работы:
 Танаис и Нижний Дон в III—I вв. до н. э. М., 1970;
 Танаис и Нижний Дон в первые века нашей эры. М., 1972;
 Керамические клейма из Танаиса III—I вв. до н. э. М., 1975;
 Coinage of the Bosporus VI—II centuries B. C. Oxf., 1978;
 Дипинти на амфорах из Танаиса. М., 1998 (совм. с Б. Беттгером).

Примечания

Литература 
 
 Арсеньева Т. М. Памяти Д. Б. Шелова // Российская археология. 1994. № 2;
 Нумизматика и эпиграфика: Альманах. 1999. Т. 16 (библ.).
 Московская энциклопедия. Том 1: Лица Москвы. Книга 5: У-Я. М.: ОАО «Московские учебники», 2012.

Ссылки 
 Некоторые работы на сайте РГБ 

Выпускники МИФЛИ
Преподаватели исторического факультета МГУ
Похороненные на Востряковском кладбище
Археологи СССР
Археологи России
Сотрудники Института археологии РАН